Palace Theatre ist der Name folgender Theater:
 Palace Theatre (Hamilton) (früher Pantages Theatre), Ontario, Kanada 
 Palace Theatre (Kilmarnock), Schottland
 Palace Theatre (London), England
 Palace Theatre (Manchester), England
 Palace Theatre (Newark), England
 Palace Theatre (Watford), England
 Palace Theatre (New York City), USA

im NRHP gelistete Objekte:

 Palace Theatre (Louisiana), ID-Nr. 08000731
 Palace Theatre (New Jersey), ID-Nr. 96000536
 Palace Theatre (New York), ID-Nr. 79003235
 Palace Theatre (Ohio), ID-Nr. 80004067
 Palace Theatre (Texas), ID-Nr. 80004109

Palace Theater ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Palace Theater (Connecticut), ID-Nr. 83001284
 Palace Theater (Hawaii), ID-Nr. 93000376
 Palace Theater (Indiana), ID-Nr. 85001226
 Palace Theater (Kansas), ID-Nr. 05000006
 Palace Theater (Minnesota), ID-Nr. 80002157
 Palace Theater (Marion County, Ohio), ID-Nr. 76001486
 Palace Theater (Stark County, Ohio), ID-Nr. 79001949
 Palace Theater (Tennessee), ID-Nr. 93001477